Lucia Chiavola Birnbaum (? –) amerikai olasz (szicíliai) feminista kultúrtörténész. A University of California, Berkeley-n szerezte meg PhD-jét. 1987-ben elnyerte az Amerikai Könyvdíjat.

Jegyzetek 

Olasz származású amerikaiak
Szicíliaiak
Amerikai nők
Élő személyek